behaarde bosmier
 kale bosmier
 zwartrugbosmier